Bio-energetica (biologie)
 Bio-energetica (therapie)